Икона Божией Матери Борунской – одна из самых почитаемых христианских святынь Беларуси . Находится в храме Святых Апостолов Петра и Павла в селе Боруны Ошмянского района Гродненской области.

Описание 
Иконография иконы – Одигитрия с облаченным в белый хитон ребенком в левой руке, который слегка отвернут от матери. Дева Мария в хитоне вишневого цвета и сине-зеленой мафории, низко надвинутой на лоб. Слабое освещение с лучами вокруг головы. Фон коричневый, с кириллическими монограммами Божией Матери и Христа.

История 
В начале XIX в. был одним из самых уважаемых в Виленском крае. Сначала она принадлежала василианскому монаху Иосафату Бражицу, который в 1671 году был настоятелем монастыря в Полоцке и умер в 1683 году в Витебске . Василианский историк Игнат Стябельский сообщает, что Бражиц передал икону благочестивому Николаю Песляку, который основал на месте современного села Баруни монастырь василиан Барун (1692 г.) и перенес туда икону. Она пережила пожар 1707 года и была помещена в отдельный алтарь церкви, перестроенной в 1715 году. Икона впервые упоминается в 1705 году, а в 1712 году в Супраслях была напечатана книга о его чудесах митрополита Льва Кишки (переиздана там же в 1742 году). Конечно, гравюра иконы 18 века. По данным В. Новаковского, в начале 19 в. М. Важинский отнес икону к себе в дом в селе Аланы, а копию подарил василианам. После передачи Борунской церкви католикам (1919 г.) в 1926 г. икона была возвращена Важинскими в костёл, а в 1927 г. восстановлена виленским художником Г. Шрамовная.

В каталоге Виленской епархии (1935 г.) икона характеризуется как имеющаяся и чудотворная. Судьба иконы после 1939 года не совсем ясна. Возможно, нынешняя икона в Борунской костёле является лишь ее копией. По слухам, оригинал погиб во время Второй мировой войны в результате неправильных условий хранения.

Литература 

 Ярашэвiч А. Барунская икона Божией Матери // 
Иконография Богоматери
Ошмянский район
Католическая иконография Богоматери
Страницы с непроверенными переводами